Annet (Scilly-eilanden), een van de Scilly-eilanden
Annet-sur-Marne, een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne
Annet, een meisjesnaam